

Patronyme 

 Jean Estrade (1921-2015), joueur de rugby français.
 Jean-Baptiste Estrade (mort en 1909), receveur des contributions indirectes français.
 Joachim Estrade (1857-1936), ingénieur français.
 Mouny Estrade-Szwarckopf (née en 1938), scientifique et historienne française.
 Patrick Estrade (né en 1948), pédagogue et psychologue français.
 Paul Estrade (né en 1935), historien français.

Autre 
 Estrade, construction.
 Prix Estrade-Delcros, distinction annuelle décernée par l'Institut de France.